Умбра - рід риб
 Умбра (мінералогія) - суміш гідроокисів заліза та манґану з глинистими мінералами (болюсом, в якому переважає монтморилоніт). (J.F.L.Hausmann, 1805).